Carlos Tejeda mexikói nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
Az I. Liga játékvezetőjeként vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A Mexikói labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1950-től tartotta nyilván bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a spanyolt beszélte. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen működő társának partbíróként segített. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 1950-ben búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
Brazília rendezte a IV., az 1950-es labdarúgó-világbajnokság küzdelmeit, ahol a FIFA JB egy csoportmérkőzésen, 2. számú partbíróként alkalmazta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 1

1950-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Források 

Mexikói labdarúgó-játékvezetők